Англичанка:
 Англичанка — жительница Англии (см. англичане)
 «Англичанка» () — американский сериал (вестерн) 2022 года (British Broadcasting Corporation, Prime Video)

См. также 
 Англичанка гадит
 Англичанка и герцог («Роялистка»)
 «Три англичанки за городом»

Примечания